Németország
Schorndorf, település Baden-Württembergben
Schorndorf, település Bajorországban